Мещёрская может означать:
 Мещёрская волость — волость на востоке Коломенского уезда Российской империи.
 Мещёрская низменность — обширная лесистая низменность в центре Восточно-Европейской равнины.

См. также 
 Мещерская
 Мещёра